Свободное программное обеспечение (СПО) может быть использовано с разнообразным графическим оборудованием, в основном благодаря проекту X.Org. Существуют разные уровни поддержки оборудования — от полностью поддерживаемого до неподдерживаемого. Некоторые производители оборудования не предоставляют драйверов со свободным исходным кодом или техническую документацию для написания независимыми разработчиками драйверов с поддержкой 3D-ускорения, и поддержка продуктов этих компаний может быть ограниченной: могут предоставляться только бинарные драйверы (так называемые блобы), или же недостаток документации может вынуждать разработчиков свободных драйверов к обратной разработке оборудования, или же поддержки не будет совсем. В таких случаях бинарные драйверы противоречат философии СПО, качеству и безопасности ПО. Также это может привести к тому, что распространение ядра линукс вместе с закрытым ПО может оказаться незаконным.

Известный источник о быстродействии, http://www.free3d.org , собирает информацию о быстродействии 3D, высылаемую пользователями. Phoronix также занимается сравнением быстродействия свободных драйверов.

Поддержка свободным программным обеспечением 
В общем случае, видеодрайвер vesa поддерживает без графического ускорения работу большинства видеокарт, с разрешениями экрана, заданными в BIOS производителем.

ATI/AMD 
Проприетарный драйвер от ATI (ныне AMD) называется fglrx и распространяется как часть пакета AMD Catalyst Linux, который можно загрузить из интернета или получить из репозиториев некоторых дистрибутивов.

Свободный драйвер «radeon» представляет поддержку 2D, Xv и 3D-ускорения для видеокарт от Radeon 7000 (R100) до Radeon HD 7000 (архитектура Southern Islands). Также он известен как драйвер «ati».

Для видеокарт серии HD7700 и выше, основанных на новой архитектуре GCN, применяется свободный драйвер RadeonSI, который пока менее функционален, чем драйвер R600g.

ATI выпускала спецификации для некоторых чипсетов в 2007—2009 годах. AMD также участвует в разработке и поддержке драйвера radeon.

Nvidia 
В прошлом, Nvidia предоставляла документацию для чипов серии RIVA TNT и старее, предоставляя частично свободный и частично обфусицированный драйвер nv для X.Org. 26 марта 2010 года объявила о прекращении поддержки новых GPU в драйвере nv.
Существует проект свободных драйверов nouveau, в котором благодаря обратной разработке задействовано 3D-ускорение с помощью Gallium 3D.
Матрица возможностей драйвера nouveau представлена на сайте проекта.

Для Nvidia tegra существует проприетарный драйвер (как часть Linux For Tegra ). В апреле 2012 г., в связи с «производственной необходимостью», Nvidia совместно с партнёром Avionic Design GmbH начали работать над продвижением свободного драйвера в ядро Linux.

Intel 
У Intel длительная история выпуска свободных драйверов для их графических ядер. Написанием драйверов занимается сторонний исполнитель Tungsten Graphics.

Есть только одно исключение: встроенная графика GMA 500/600 и GMA 3600/3650, используемая в процессорах Atom, — это не целиком собственный продукт от Intel (там графические ядра PowerVR лицензированные у Imagination Technologies, а значит возможность появления свободных драйверов определяет именно эта фирма).

Существует две версии X.Org драйвера, драйвер xorg-video-i810, который поддерживает i810 и некоторые более старые модели и обновлённый драйвер xf86-video-intel , который изначально поддерживал те же модели, но в новых версиях 2.0 и 2.1 добавлена поддержка G33, Q33 и Q35.

Matrox 
Для поддержки ОС Unix и Linux, Matrox выпустила только бинарные драйверы для большинства своих продуктов, а также драйверы с частично доступным исходным кодом для видеокарт на основе чипа G550, работающие совместно с блобами. В дополнение к закрытым драйверам, сообщество разработчиков DRI выпустило полностью GPL-совместимые драйверы для большого числа видеокарт Matrox.

ARM 

ARM разрабатывает графические ускорители Mali и продаёт лицензии как на программные блоки, так и аппаратные (см. IP-cores). 21 января 2012 года Phoronix сообщил, что Luc Verhaegen с помощью обратной разработки пишет драйвер Lima для Mali-200 и Mali-400. Драйвер был представлен на выставке FOSDEM 4 февраля 2012 года.

В мае 2013 года на основе Ubuntu появилась сборка «Picuntu» с работающим ускорением графики для устройств на SoC Rockchip RK 3066 с GPU Mali-400.

Imagination Technologies 

Imagination Technologies разрабатывают GPU PowerVR и продают их как IP-cores. Производитель не предоставляет ни свободного драйвера, ни документации к своей продукции. Фонд свободного программного обеспечения поместил в список высокоприоритетных проектов обратную разработку драйвера PowerVR.

Qualcomm 

Qualcomm разрабатывают и производят GPU Adreno, чаще всего как часть системы на кристалле Snapdragon. В 2012 году Phoronix и Slashdot сообщили, что Rob Clark занимается обратной разработкой GPU Qualcomm Adreno (ранее называвшееся ATI Imageon), которое используется в мобильной платформе Snapdragon. Свободный драйвер, названный Freedreno, опубликован на GitHub. В 2012 году была завершена работа над шейдерным ассемблером и была продемонстрирована работа с текстурами и затенением по Фонгу. В марте 2013 г. Freedreno был добавлен в Mesa (свободную реализацию графического API OpenGL).

Vivante 

Лицензируемые GPU от Vivante широко используются в различных системах на кристалле (Marvell Armada, Rockchip 2918, Freescale i.MX6, …), но свободный драйвер производителем не предоставляется. В 2013 году был начат открытый проект Etna_viv по написанию такого драйвера (также методами обратной разработки). Автором проекта является Владимир Дж. Ван-дер-Лан из Нидерландов. Он выкладывает сообщения по данной теме в своём блоге, а сам проект размещён на GitHub , где имеется своя специализированная Вики. Целью проекта является разработка полноценных драйверов Mesa/Gallium3D. В рамках данного проект уже создан драйвер OpenGL ES 2.0 для версий 3D GPU с одним пиксельным конвейером (ядра GC1000 и ниже), его надёжности и функциональности достаточно для запуска таких игр, как Quake 3 Arena, Descent 2 rebirth и . Тем не менее проект находится на начальной стадии развития и автор призывает к помощи в развитии проекта.

Broadcom 

Broadcom разрабатывают и производят GPU VideoCore, который используется, к примеру, в Raspberry Pi. Код драйвера сделали свободным в октябре 2012 года, однако прошивка видеокарты остаётся проприетарной.

Другие производители 
SiS и VIA проявляют ограниченный интерес.

 анонсировал свободный проект libdlo, с упором на поддержку USB-видеокарт в Linux и на других платформах. Код доступен под лицензией LGPL.

Открытое аппаратное обеспечение 
 Project VGA 
 Open Graphics — проект, нацеленный на создание открытой архитектуры и стандарта графических карт; 
 Система на кристалле

Примечания

Ссылки 
 www.omgubuntu.co.uk/2011/01/ubuntu-graphics-driver-overview/# — An overview of graphic card manufacturers and how well they work with Ubuntu (копия )

Свободное программное обеспечение